Em agosto de 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética entraram no Pacto Molotov-Ribbentrop, um tratado de não agressão que continha protocolos secretos que efetivamente dividiam a Europa Oriental entre as partes. Posteriormente, os países invadiram e anexaram os países do leste europeu nas suas esferas de influência no âmbito do acordo. Os países também assinaram uma série de acordos comerciais, que começou um relacionamento econômico de quase dois anos, na qual a União Soviética forneceu matérias-primas para a Alemanha em troca de armas e tecnologia. Em 27 de setembro de 1940, a Alemanha entrou em uma relação em separado, o "Pacto do Eixo", (Pacto Tripartite) com a Itália fascista e o Império do Japão, que efetivamente dividiu o mundo em esferas de influência.

Depois que a Alemanha nazista entrou em um Pacto Tripartite com o Japão e a Itália, em outubro de 1940, Joachim von Ribbentrop escreveu a Josef Stalin sobre a "missão histórica das Quatro Potências - União Soviética, Itália, Japão e Alemanha - a adoção de uma política de longo alcance e de orientar o desenvolvimento futuro de seus povos para os canais externos pela delimitação de seus interesses em escala mundial." Stalin respondeu, referindo a celebração de um acordo sobre uma "base permanente" de seus "interesses mútuos".  

Ribbentrop pediu para Molotov assinar um protocolo secreto com a afirmação: "O ponto focal das aspirações territoriais da União Soviética, presumivelmente, são centradas a sul do território da União Soviética em direção ao oceano Índico."  Molotov teve a posição que não poderia tomar uma posição "definitiva" sobre isto sem o consentimento
de Stalin. Em resposta a um escrito do projeto de acordo entre as quatro potências, Stalin apresentou uma contraproposta por escrito, incluindo os soviéticos se juntarem ao Eixos das quatro potências, se a Alemanha encerrar suas ações na esfera de influência soviética.  

Assim, entre outubro e novembro de 1940, as negociações alemãs-soviéticas no Eixo ocorreram sobre a potencial entrada da União Soviética como uma quarta potência do Eixo. As negociações incluíram uma conferência de dois dias em Berlim entre o ministro do exterior soviético Molotov, Adolf Hitler e o ministro dos negócios estrangeiros alemão Ribbentrop, seguido por ambos os países negociando acordos escritos propostos. A Alemanha nunca respondeu a contraproposta. de deixar as negociações em aberto. A Alemanha quebrou o Pacto Molotov-Ribbentrop em junho de 1941 pela invasão da União Soviética (Operação Barbarrosa).

Ver também 

 Espaço vital (Lebensraum)
 Guerra de Inverno
 Invasão da Polônia
 Invasão soviética da Polónia
 Nova Ordem (nazismo)
 Ocupação da Polônia (1939-1945)
 Ocupações soviéticas

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

História da União Soviética e Rússia Soviética
Alemanha Nazi
Relações exteriores da União Soviética
Potências do Eixo